33-й сезон Прем'єр-ліги Шрі-Ланки тривав із 2 вересня 2017 року по 14 січня 2018 року. Усього брало участь 18 команд. Змагання проходили в одне коло. Утретє поспіль чемпіоном став ФК «Коломбо» та може брати участь у попередньому раунді кубка АФК 2019.

Обмін між лігами

Учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Нагороди

Примітки

Джерела 
 
 

Сезони Прем'єр-ліги Шрі-Ланки